Rochemont ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Pictet de Rochemont (1755–1824), Schweizer Diplomat
 H. A. Sinclair de Rochemont (1901–1942), niederländischer Faschist und Kollaborateur
 Louis de Rochemont (1899–1978), US-amerikanischer Filmproduzent
 René du Mesnil de Rochemont (1901–1984), deutscher Radiologe und Strahlenforscher
 Richard de Rochemont (1903–1982), US-amerikanischer Filmproduzent und Dokumentarfilmer